E47 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS E47, un sous-marin de la Royal Navy.

Transports 
  Route européenne 47, une route reliant la Suède et l'Allemagne.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres